Voutilainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Janne Voutilainen, traiter de fourrure canadien, voir 
Jukka Voutilainen (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1962), homme d'affaires finlandais
 (née en 1975), chanteuse pop finlandaise
Marjo Voutilainen (née en 1981), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois